Avonmore (rivier), een rivier in Ierland
 Avonmore (Pennsylvania), een plaats in de VS